

Виходний — селище, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Виходний — селище, Кольський район, Мурманська область